Gilmer é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Gilmer (Geórgia)
 Condado de Gilmer (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos